Het ATP-toernooi van Bournemouth 1998 (met de officiële naam Samsung Open 1998) werd van 14 tot en met 20 september gespeeld.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de West Hants Tennis Club in de Britse plaats Bournemouth.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Bournemouth
ATP-toernooi van Bournemouth